est un centaure de magnitude absolue 9,2. Son diamètre est estimé à .

Références 

Centaure (planétoïde)
Planète mineure non numérotée
Planète mineure découverte en 2016
Objet céleste découvert par le Mount Lemmon Survey